Каса-Гранде (; ) — название ряда населённых пунктов.
 Каса-Гранде (Аризона)
 Каса-Гранде (Бразилия)
 Руины Каса-Гранде — индейский исторический памятник в США.

См. также 
 Касас-Грандес
 Казагранде
 Касагранде (мультсериал)